św. Kalinik z Gangry (zm. ok. 250 lub w IV wieku) – święty katolicki i prawosławny, męczennik
 św. Kalinik z Frygii (zm. 249-250) – święty katolicki i prawosławny, męczennik
 św. Kalinik i 10 towarzyszy (zm. 638) – święci katoliccy i męczennicy
 św. Kalinik I (zm. 705) – patriarcha Konstantynopola, święty prawosławny